Moravice est un toponyme qui peut désigner :

Moravice, une localité de la municipalité de Vrbovsko, dans le comitat de Primorje-Gorski Kotar.

Moravice, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie.
 Dolní Moravice, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie.

Voir aussi 
 Brod Moravice, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Primorje-Gorski Kotar

Homonymie de localités en  Tchéquie